Hirschberg hace referencia a:
Hirschberg, municipio en Baden-Wurttemberg, Alemania;
Hirschberg (Turingia), municipio del estado alemán de Turingia.
Jelenia Góra, ciudad en la Baja Silesia, Polonia;
Max Hirschberg, abogado judío alemán.
Hirschberg (Renania-Palatinado).